Sösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sösjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Sösjön (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (1,7 km²)
Sösjön (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (2,72 km²)
Väster-Sösjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (82,8 ha)
Öster-Sösjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (47,5 ha)
Väster-Sösjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Öster-Sösjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (10,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn